Walker é o nome de condados dos Estados Unidos:
 Condado de Walker (Alabama)
 Condado de Walker (Geórgia)
 Condado de Walker (Texas)

Desambiguações de topônimos